Eumycota és un subregne o clade del regne Fungi que inclou els quitridis i els fongs terrestres. Són anomenats fongs veritables. Aquest clade es va crear amb la inclusió dels opistosporidis per diferenciar d'ells, ja que es creia que aquests últims no tenien la paret cel·lular de quitina, però s'ha descobert que els grups presenten quitina a la paret cel·lular o a les espores, una característica universal dels fongs.

Els opistosporidis havien estat classificats fins fa poc com protists i els quitridis en el passat també van formar part d'aquest regne. Un estudi filogenètic recent ha trobat que Opisthosporidia pot ser de fet un grup parafilètic de el qual s'originen els fongs veritables.

Una possible filogènia és la següent:

Referències 

Fongs